Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Oldenzaal in de provincie Overijssel.

burgemeesters van de stad Oldenzaal

burgemeesters van de gemeente Oldenzaal 

Oldenzaal